Spanish Creek kan syfta på följande:

 Spanish Creek, Belize, ett vattendrag i Belize
 Spanish Creek, British Columbia, ett vattendrag i Kanada